Anisinska kiselina ili metoksibenzojeva kiselina je organsko jedinjenje koje je karboksilna kiselina. Javlja se u tre forme, u zavisnoti od paterna arenske supstitutcije:

 p-Anisinska kiselina (4-metoksibenzojeva kiselina)
 m-Anisinska kiselina (3-metoksibenzojeva kiselina)
 o-Anisinska kiselina (2-metoksibenzojeva kiselina)

Бензојеве киселине
Фенолни етри